Chromatophoren (aus altgriechisch χρωμάτιον chrōmátion ‚Pigment‘ und φορός phorós ‚tragend‘ zusammengesetzt) steht für

 Chromatophoren, (veraltend für) gefärbte Plastiden pflanzlicher Zellen wie Chloroplasten oder Chromoplasten
 Chromatophor (Organell), photosynthesepigmenttragende Membran im Zytoplasma phototropher Bakterien
 Chromatophore (Zelle), Pigmente bildende und tragende Zelle in der Haut verschiedener Tiere
 Chromatophoren-Organ, Farbmuster variierendes neuromuskuläres Organ von Kopffüßern

Siehe auch:
 Chromophor (farbtragender Anteil eines Farbstoffs)
 Pigment (Biologie) (biologische Farbstoffe in Zellen)
 Melanozyt (Pigmentzelle in der Haut des Menschen)